78-й выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура по дорогам Испании. Гонка пройдёт с 26 августа по 17 сентября 2023 года в рамках Мирового тура UCI 2023.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam и 2 команды UCI ProTeam (Lotto Dstny и TotalEnergies). Кроме того в гонке примут участие ещё 2 команды UCI ProTeam: Burgos-BH и Caja Rural-Seguros RGA.

Маршрут 
Трасса гонки была представлена 10 января в Барселоне, где пройдут старт и финиш первого этапа, и финиш второго этапа. Старт гранд-тура в Барселоне будет дан второй раз за всю историю гонки — впервые это произошло в 1962 году. Кроме Испании маршрут затрагивает дороги Андорры и Франции.

Рейтинг UCI 
Очки за гонку в мировом рейтинге UCI 2023 года присуждаются в соответствии со следующей шкалой :

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спорт в Испании в 2023 году